Requardt ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Requardt (* 1953), deutscher Jurist und Schuldnerberater
 Walter Requardt (1903–1993), deutscher Lehrer, Germanist und Schriftsteller